Бодлоперките (Perciformes), известни още като Костурообразни или Костуроподобни (Perciformes), са огромен и космополитен разред риби, които представляват около 40% от всички видове риби. Принадлежат към клас Лъчеперки и включват над 7000 вида риби. Появяват се в края на креда.

Общи сведения 
Имат гръбни и анални перки, разделени на предна бодлива и на задна небодлива част, които са частично или напълно разделени една от друга. Люспите имат формата на гребен, но понякога са дисковидни или други по форма.

Таксономия 

 Подразред Percoidei
 Надсемейство Percoidea
 Centropomidae
 Ambassidae
 Moronidae
 Percichthyidae
 Acropomatidae
 Serranidae (Лавракови)
 Ostracoberycidae
 Callanthiidae
 Pseudochromidae
 Grammatidae
 Plesiopidae
 Notograptidae
 Opistognathidae
 Dinopercidae
 Banjosidae
 Centrarchidae (Слънчеви рибки)
 Percidae (Костурови)
 Priacanthidae
 Apogonidae
 Epigonidae
 Sillaginidae
 Malacanthidae
 Lactariidae
 Dinolestidae
 Pomatomidae (Леферови)
 Nematistiidae
 Echeneidae (Прилепала)
 Rachycentridae
 Coryphaenidae
 Carangidae (Сафридови)
 Menidae
 Leiognathidae
 Bramidae
 Caristiidae
 Emmelichthyidae
 Lutjanidae
 Lobotidae
 Gerreidae
 Haemulidae
 Inermiidae
 Sparidae (Спарови)
 Centracanthidae (Смаридови)
 Lethrinidae
 Nemipteridae
 Polynemidae
 Sciaenidae (Минокопови)
 Mullidae (Барбуневи)
 Pempheridae
 Glaucosomatidae
 Leptobramidae
 Bathyclupeidae
 Monodactylidae
 Toxotidae
 Coracinidae
 Drepanidae
 Chaetodontidae
 Pomacanthidae
 Enoplosidae
 Pentacerotidae
 Nandidae
 Kyphosidae
 Arripidae
 Teraponidae
 Kuhliidae
 Oplegnathidae
 Надсемейство Cirrhitoidea
 Cirrhitidae
 Chironemidae
 Aplodactylidae
 Cheilodactylidae
 Latridae
 Надсемейство Cepoloidea
 Cepolidae
 Подразред Elassomatoidei
 Elassomatidae
 Подразред Labroidei
 Cichlidae
 Embiotocidae
 Pomacentridae (Коралови рибки)
 Labridae (Зеленушки)
 Odacidae
 Scaridae
 Подразред Zoarcoidei
 Bathymasteridae
 Zoarcidae
 Stichaeidae
 Cryptacanthodidae
 Pholidae
 Anarhichadidae
 Ptilichthyidae
 Zaproridae
 Scytalinidae
 Подразред Notothenioidei
 Bovichthyidae
 Nototheniidae
 Harpagiferidae
 Bathydraconidae
 Channichthyidae
 Подразред Trachinoidei
 Chiasmodontidae
 Champsodontidae
 Pholidichthyidae
 Trichodontidae
 Pinguipedidae
 Cheimarrhichthyidae
 Trichonotidae
 Creediidae
 Percophidae
 Leptoscopidae
 Ammodytidae (Пясъчници)
 Trachinidae (Морски дракони)
 Uranoscopidae (Звездобройци)
 Подразред Blennioidei
 Tripterygiidae
 Labrisomidae
 Clinidae
 Chaenopsidae
 Dactyloscopidae
 Blenniidae (Морски кучки)
 Подразред Icosteoidei
 Icosteidae
 Подразред Gobiesocoidei
 Gobiesocidae
 Подразред Callionymoidei
 Callionymidae (Морски мишки)
 Draconettidae
 Подразред Gobioidei
 Rhyacichthyidae
 Odontobutidae
 Eleotridae
 Gobiidae (попчеви)
 Kraemeriidae
 Xenisthmidae
 Microdesmidae
 Schindleriidae
 Подразред Kurtoidei
 Kurtidae
 Подразред Acanthuroidei
 Ephippidae
 Scatophagidae
 Siganidae
 Luvaridae
 Zanclidae
 Acanthuridae
 Подразред Scombrolabracoidei
 Scombrolabracidae
 Подразред Scombroidei
 Sphyraenidae (Морски щуки)
 Gempylidae
 Trichiuridae
 Scombridae (Скумриеви)
 Xiphiidae (Меченосци)
 Подразред Stromateoidei
 Amarsipidae
 Centrolophidae
 Nomeidae
 Ariommatidae
 Tetragonuridae
 Stromateidae
 Подразред Anabantoidei
 Luciocephalidae
 Anabantidae
 Helostomatidae
 Belontiidae
 Osphronemidae
 Подразред Channoidei
 Channidae